Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1961 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 4 en 5 februari 1961 op de ijsbaan Olympiastadion in Helsinki. Er namen 30 schaatsers uit 9 landen aan deel.

Titelverdediger was de Noor Knut Johannesen, die de Europese titel in 1960 te Oslo had veroverd. De Rus Viktor Kositsjkin, veroverde de Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1961
Langebaanschaatsen in 1961
Schaatsen in Finland
Sportevenement in Helsinki
Schaatsen